Zhdánov (Жданов) es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Andréi Zhdánov (1896-1948), político soviético que organizó el Kominform.
 Vladímir Zhdánov (1902-1964), general soviético que participó en la Segunda Guerra Mundial.
 Víktor Zhdánov (1914-1987), virólogo ucraniano que contribuyó decisivamente a la erradicación de la viruela.

También puede referirse a:
 Mariúpol, ciudad ucraniana nombrada Zhdánov entre 1948 y 1989 en honor a Andréi Zhdánov.
 Doctrina Zhdánov, desarrollada por Andréi Zhdánov en 1947.